Bíró Pál (1841–1914) miniszteri tanácsos
 Bíró Pál (1852–1924) kertész
 Bíró Pál (1878–1924) unitárius lelkész
 Bíró Pál (1881–1955) közgazdász, GYOSZ-alelnök, országgyűlési képviselő
 Bíró Pál (1887–?) posta-főigazgató
 Bíró Pál (1904–?)

hasonló nevűek

 Keresztúri Bíró Pál (1589–1655) református prédikátor, hitvitázó, pedagógus